OAC steht für:
 Orthodox Anglican Communion, eine anglikanische Kirchengemeinschaft
 Open Air Campaigners, ein internationales Missionswerk
 Online Archive of California
 Ohio Athletic Conference

Oac ist der Name von:
 Tino Oac

Siehe auch:
 Oak

Abkürzung